Der SCG Muangthong United Football Club () ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus der Pak Kret in der Provinz Nonthaburi bei Bangkok. Der Verein spielt in der Thai League, der höchsten Liga des Landes.

Besitzer des Vereins ist die Siam Sport Syndicate. Innerhalb von drei Jahren schaffte es der Klub von der dritten Liga zum Meister Thailands. Im Jahr 2012 wurde die Siam Cement Group (SCG) Hauptsponsor und erwarb auch die Namensrechte an Verein und Stadion.

Vereinsgeschichte

1989 bis 2009: Gründung und Aufstieg in die Premier League 
Gegründet wurde der relativ junge Verein im Jahr 1989. Muang Thong Thani („Goldstadt“) ist eine Ende der 1980er-Jahre angelegte Satellitenstadt in der Provinz Nonthaburi, ca. 25 km nördlich des Zentrums von Bangkok, mit tausenden von Wohnungen in bis zu 30-geschossigen Hochhäusern. In das Bewusstsein der Fußballfans in Thailand trat der Verein erst im Jahr 2007. Der Verein gewann in diesem Jahr die Thailand Division 2 League und stieg in die 2. Liga auf. Mit dem wohl attraktiven Fußball in Liga Zwei peilte man auch direkt den Durchmarsch in die Thai Premier League (TPL) an. Vom ersten Spieltag an, stand der Verein auf einem Aufstiegsplatz, und gab diesen auch bis Saisonende nicht mehr her. Als souveräner Meister der zweiten Liga stieg man in die TPL auf.

Bereits vor Beginn der Saison verpflichtete der Verein viele neue und namhafte Spieler Thailands. Trotz eines erfolgreichen Saisonstarts verpflichtete man bereits im April 2009 mit Attaphol Buspakom einen neuen Trainer. Wie von allen Experten erwartet, spielte der Klub Anfang vorne mit und befand sich zur Sommerpause unter den ersten Fünf der Tabelle. Ein Faktor des Erfolges ist unter anderem eine Kooperation mit dem FC Arsenal und dem Lierse SK aus Belgien. Von eben jenem Verein, Lierse SK, konnte zur Sommerpause der thailändische Starspieler Teerathep Winothai verpflichtet werden. Gleichzeitig wechselte mit Ronnachai Rangsiyo, vom Meister FC PEA, ein weiteres Sturmtalent zu Muangthong. Am 20. Spieltag übernahm der Club erstmals die Tabellenspitze und gab sie auch bis zum Ende nicht wieder ab. Mit Drei Punkten Vorsprung konnte der Verein zum Ende der Saison 2009, seine erste Meisterschaft feiern. Nicht so gut lief es hingegen im thailändischen Pokalwettbewerb. In der dritten Runde stieg Muangthong in den Wettbewerb ein, um auch gleich wieder auszuscheiden. Gegen den Lokalrivalen Bangkok Glass musste man eine 1:0-Niederlage hinnehmen. Bei den Jährlichen Auszeichnungen der Liga, gewann der Verein in drei Kategorien. Trainer des Jahres wurde Attaphol Buspakom, Torhüter des Jahres Kawin Thammasatchanan und Verteidiger des Jahres Jetsada Jitsawad.

Ab 2009 
Bereits kurz nach Ende der Saison 2009, gab es die ersten Neuverpflichtungen. Dabei blieben die Twin Qilins Ihrem Tatendrang aus dem Vorjahren treu. Bis Februar 2010 wurden insgesamt elf neue Spieler unter Vertrag genommen. Neben einigen Ergänzungsspielern waren darunter aber auch Starspieler der Liga. Mit Christian Kouakou kam ein junger Nachwuchsspieler vom RSC Anderlecht. Mohamed Koné war mit 14 Toren, in der Saison 2009, der Topscorer des Ligarivalen FC Chonburi. Am 21. Januar 2010 konnte die Verpflichtung des Ex-Bundesligaspielers Berkant Göktan bekannt gegeben werden. Zu zwei weiteren Neuverpflichtungen kam es ebenfalls noch in der gleichen Woche. Mit Datsakorn Thonglao konnte der Kapitän der thailändischen Nationalmannschaft und einer der besten Mittelfeldspieler Südostasiens verpflichtet werden.  Er spielte zuvor in Vietnam bei Hoàng Anh Gia Lai. Über die Ablösesumme wurde offiziell nichts bekannt. Doch forderte sein früherer Arbeitgeber eine Ablösesumme von 200.00 US-Dollar. Mit dem Belgier Rene Desaeyere wurde auch noch ein neuer Trainer verpflichtet. Der 62-Jährige war zuletzt in der 3. Belgischen Liga für den KV Turnhout tätig. Der bisherige Trainer Attaphol Buspakom wurde zum Technischen Direktor befördert. Damit hatte der Klub seit 2007 in jedem Jahr einen neuen Cheftrainer.

Als Meister der Thai Premier League war der Klub zur Teilnahme an der Qualifikation zur AFC Champions League 2010 berechtigt. Dort traf Muangthong auf den Meister Vietnams SHB Đà Nẵng. Muangthong gewann das in Vietnam ausgetragene Spiel mit 3:0 und traf in Runde zwei auf den FC Singapore Armed Forces. Das Spiel brachte nach 90 Minuten plus Verlängerung keine Entscheidung, so dass ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Der Klub aus Nonthaburi zog dabei mit 4:3 den Kürzeren. Sowohl Datsakorn Thonglao als auch Berkant Göktan waren für beide Partien noch nicht spielberechtigt, da die Meldefrist bereits am 30. Dezember 2009 abgelaufen war.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im SCG Stadium aus. Das Stadion bot ursprünglich rund 5.000 Zuschauern Platz. Es hat im Gegensatz zu den meisten Stadien in Thailand keine Tartanbahn. Aufgrund des großen Erfolges und steigendem Zuschauerinteresse wurde das Stadion im Laufe der Saison mit Hilfe von Stahlrohrtribünen auf 15.000 Plätze ausgebaut. Nach Ende der Saison 2009 begann man damit, die bereits existierenden Pläne für einen Stadionausbau in die Tat umzusetzen. Waren die ersten Entwürfe noch für ein Fassungsvermögen von rund 15.000 Zuschauern ausgelegt, wurde dies später auf 25.000 geändert. Als eines der wenigen Stadien in Thailand wird es dann auch über VIP-Bereiche verfügen.

Spielstätten seit 2007

Fans und Umfeld 

Der Verein schaffte es in kurzer Zeit sich eine sehr große Fanbasis zu erarbeiten. Bei Auswärtsspielen sind die Fans sehr zahlreich vertreten. Spiele gegen den Chonburi FC und Bangkok Glass FC zählen zu den Highlights der Saison. Dabei konnten in der Saison 2009 neue Zuschauerrekorde für die Liga aufgestellt werden. Für die Spiele gegen den Chonburi FC und Bangkok Glass FC gab es erstmals sogar einen Kartenvorverkauf. Dieser sollte den zu erwartenden Ansturm auf Karten abbremsen. Für den Fußball in Thailand war dies ein Novum. Der Kern der Fans von Muangthong besteht aus den „Ultra Muangthong“. Sie waren auch die ersten, welche die Ultrabewegung in die Stadien Thailands brachten. Große Banner, Fahnen und Doppelhalter zeichnen die Fangruppierung aus, ebenso wie ein „Vorsinger“ mit Megafon.

Das Umfeld des Vereins gilt als äußerst professionell. Der Neuling der Thai Premier League steht dem bisherigen Klassenprimus Chonburi FC in Sachen Marketing und Merchandise dabei in nichts nach und ist sogar dabei, ihn zu überholen. Der Eigentümer des Vereins, das Siam Sport Syndicate, ist eines der größten Medienunternehmen Thailands im Bereich Sport. So war die Firma Sponsor des thailändischen Verbandspokals 2009 und hat auch die Rechte an den Liveübertragungen der Thai Premier League.

Vereinserfolge

National 
 Thai Premier League
 Meister: 2009, 2010, 2012, 2016
 Vizemeister: 2013, 2015, 

 Thai League
 Vizemeister: 2017

 Thailand Division 1 League
 Meister: 2008 

 Thailand Division 2 League
 Meister: 2007 

 FA Cup
 Finale: 2010, 2011, 2015

 Kor Royal Cup
 Sieger: 2010 
 Finale: 2011, 2013, 2014, 2016

 Thai League Cup
 Sieger: 2016, 2017

 Thailand Champions Cup
 Sieger: 2017

International 
 AFC Cup
 Halbfinale: 2010

 Mekong Club Championship
 Sieger: 2017

Trainer

Spieler  
Stand: 21. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Beste Torschützen seit 2008

Saisonplatzierung

Liga / Pokal

Pokal – International

Muangthong United U23

Erfolge 
 Thai League 4 – Bangkok: 2019

Spieler 
Stand: 4. April 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen

Ausrüster und Sponsoren

Zuschauerzahlen seit 2011

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 

 Offizielle Website (Thai, englisch)
 Blog über Muangthong United (englisch)
 Muangthong United in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 Muangthong United in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Muangthong United, FC
 
Gegründet 1989